Бельгия принимала участие в Евровидении 1963, проходившем в Лондоне, Великобритания. На конкурсе её представлял Жак Реймонд с песней «Waarom?», выступавший под номером 14. В этом году страна заняла 10 место, заработав 4 балла. Комментаторами конкурса от Бельгии в этом году стали Герман Верелст, Дениз Мас (BRT) и Пьер Деласс (RTB), а глашатаем — Вард Богарт.

Жак Реймонд выступил в сопровождении оркестра под руководством Франсиса Бэя.

Национальный отбор 

Национальный отбор состоялся 16 февраля 1963 года. Победную песню выбрали путём объединения «экспертного» и общественного жюри. Перед финалом было 9 полуфиналов, в каждом из которых приняло по 12 исполнителей. И в каждом из полуфиналов в очередной полуфинал выходило по три песни. Таким образом, песне нужно было пройти через 3 полуфинала. Боб Бенни прошёл в финал с двумя песнями «Mijn kleine blauwe zwaluw» и «Boerenwals». Однако Боб нарушил правила и опубликовал первую песню раньше срока. В знак протеста Бенни исполнил «Boerenwals» с текстом песни «Mijn kleine blauwe zwaluw», за что и был дисквалифицирован. Также в финал не прошли следующие певцы: Энни Денита, Крис Эллис, Will Ferdy, Фредди Сандер, Jean Walters & Staf Wesenbeek.

Также песни были исполнены дважды, сначала певцами Anita Berry и John De Mol, а затем артистами, представленными в таблице.

Страны, отдавшие баллы Бельгии 
Каждая страна присуждала от 1 до 5 баллов пяти наиболее понравившимся песням.

Страны, получившие баллы от Бельгии

Примечания 

Страны на «Евровидении-1963»